Сезона 2010/11. Ла лиге била је јубиларна 80. од њеног настанка. Барселона је бранила титулу. Сезона је почела 28. августа 2010. а завршила се 21. маја 2011. Екипа Барселоне је одбранила титулу и тако постала шампион по 21-и пут у својој историји.
И ову сезону је обележила фантастична борба два великана шпанског фудбла, Реал Мадрида и Барселоне, али на крају је титула по трећи узастопни пут заврпила у Каталонији. Реал Мадрид је на почетку сезоне ангажовао велико тренерско име, Жозеа Муриња, али ни то није било довољно да се са трона скине Барселона, предвођена Пепом Гвардиолом са клупе. Кристијано Роналдо и Лионел Меси су били незаустављиви, постигавши 40 односно 31 погодак током сезоне.

Треће место је освојила Валенсија, а у квалификације за Лигу Шампиона се пласирала екипа Виљареала.
Највише је разочарала екипа Депортива Ла Коруње која је испала из лиге, а поред њих испали су и екипе Херкулеса и Алмерије.

Састав Ла лиге у сезони 2010/11

Завршна табела лиге 
Завршна табела Ла лиге за сезону 2010/11

Оди = Одиграни мечеви; Поб = Побеђени мечеви; Нер = Нерешени мећеви; Пор = Изгибљени мечеви; ДГ = Дати голови; ПГ = Примљени голови; +/- = Гол-разлика; Бод = Бодови

Статистика у сезони

Најбољи стрелци

Најбољи асистенти

Спољашње везе 

Прва лига Шпаније у фудбалу
Сезона 2010/11. у шпанском фудбалу